Список государственных президентов Оранжевого Свободного Государства.

Список

Последние выборы 
 ''Основная статья:  Президентские выборы в Оранжевом Свободном Государстве (1896)

Примечания

Ссылки 
 Archontology.org: Orange Free State: Heads of State: 1854—1902

Государственный президент Оранжевого Свободного Государства